Anonsen ist der Familienname folgender Personen:

 Per A. Anonsen (* 1942), norwegischer Filmeditor, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Victor Anonsen, kanadischer Footballspieler
 Fredrik Anonsen Fredhøi (1890–1979), norwegischer Schriftsteller, Redakteur und Verleger

Siehe auch:
 Aanonsen